stazione di Dante – stazione della metropolitana di Napoli
 stazione di Dante – stazione della metropolitana di Torino